

Cinema 
La morte alle calcagna (Out of Bounds) – film del 1986 diretto da Richard Tuggle

Letteratura 
La morte alle calcagna (Everybody's Watching Me) – romanzo di Mickey Spillane del 1953
La morte alle calcagna (I Can't Stop Running) – romanzo di Edward S. Aarons del 1974, n. 1314 de Il Giallo Mondadori